Rabosée (Luik), een gehucht in de Belgische provincie Luik, gelegen op de grens van Wandre (deelgemeente van Luik) en Saive (deelgemeente van Blegny)
 Rabosée (Namen), een gehucht in de Belgische provincie Namen, gelegen in Baillonville (deelgemeente van Somme-Leuze)